Спри́нгбок, или антило́па-прыгу́н () — африканская антилопа из подсемейства настоящих антилоп (Antilopinae). При этом вид A. marsupialis — единственный существующий в настоящее время вид рода Antidorcas (Спрингбоки), входящего в состав трибы Antilopini наряду с родами Gazella (Газели), Saiga (Сайгаки), Procapra (Дзерены) и некоторыми другими.

Внешний вид 
Внешне спрингбок очень напоминает газель Томпсона. Подобно ей, он имеет буровато-чёрную полосу, отделяющую жёлто-коричневую верхнюю сторону тела от белой нижней стороны. На белой морде спрингбока от глаз до уголков рта также проходит тёмная полоска. Иногда встречаются особи с однородной окраской: белой или же шоколадно-коричневой.

Характерная черта спрингбоков такова: во время часто совершаемых им вертикальных прыжков на его спине расходятся края продольной складки кожи (проходит примерно от середины спины до хвоста), обнажая при этом ослепительно белый мех. Именно такое поведение спрингбоков и легло в основу данного им названия: «спрингбок» в переводе с голландского и немецкого языков означает «прыгающий козёл». Латинское название рода Antidorcas происходит от  ‘против’ и  ‘косуля, газель’ и означает, таким образом, «не-газель» (т. e. что данное животное не относится к роду Газели). Прилагательное marsupialis в названии вида образовано от  ‘карман’ и в данном случае даёт отсылку к упомянутой выше карманообразной кожной складке.

Длина тела спрингбока составляет 120—150 см, высота в холке — 70—90 см, а масса животного лежит в диапазоне от 18 до 45 кг. У обоих полов имеются лирообразные рога чёрного цвета с кольцеобразной структурой, не похожие на рога газелей Томпсона. У самок подвида A. m. marsupialis рога обычно заметно короче, чем у самцов (163—229 мм против 229—300 мм); у самок и самцов других подвидов различия в длине рогов у самок и самцов выражены слабее.

Хотя по своему телосложению спрингбок весьма схож с представителями рода газелей, его выделили в отдельный род, обусловив это тем, что структура зубов спрингбока отличается от зубов газелей: на нижней челюсти спрингбока расположены десять коренных зубов, в то время как у газелей их двенадцать.

В кариотипе спрингбока насчитывается 56 хромосом.

Распространение 
Спрингбок — эндемик Южной Африки. Он является единственной настоящей антилопой, обитающей в открытых саваннах Южной Африки; встречается в ЮАР, Намибии, Анголе и Ботсване.

Поведение и образ жизни 
Спрингбоки обычно обитают в полупустынях с каменистой или песчаной почвой, покрытой низкой травой и отдельно расположенными кустарниками; они избегают как высокого травяного покрова, так и настоящих пустынь, а заходить в густые заросли кустарника их принуждают лишь холодные зимние ветра, от которых они стремятся укрыться. В рацион спрингбоков входят трава, побеги, почки и листья кустарника. Без водопоя они способны обходиться месяцами.

Спрингбок отличается своими вертикальными прыжками, которые он делает в случае тревоги. Из стойки он может подпрыгнуть вверх на 2—3 метра. При этом ноги остаются вытянутыми и твёрдыми, спина выгибается вверх, а из складки в коже на спине выглядывают длинные белые волосы, видные издалека. Это поведение, по-видимому, служит предупреждением сородичам о приближении хищника. Однако такие прыжки совершают и детёныши при игре друг с другом. Альтернативная гипотеза состоит в том, что это является сигналом самим хищникам о том, что они замечены и нападение бессмысленно. Если всё же нападение происходит, то спрингбок может развивать скорости до 90 км/ч. С такими данными он относится к наиболее быстрым среди всех млекопитающих и конкурирует с вилорогом и гарной за второе место после гепарда.

В засушливое время года спрингбоки живут в небольших группах (от 5 до 50 животных). Во время сезона дождей спрингбоки, впрочем, способны объединяться в огромные стада. Эти стада, в составе которых спрингбоки предпринимают миграции к лучшим пастбищам, в прежние века состояли из более чем миллиона особей. Сегодня самые крупные из них насчитывают около 1500 животных. В засушливые периоды самки и детёныши образуют небольшие стада по сотне животных. Молодые самцы образуют отдельные стада, в которые входят примерно полсотни холостяков. Взрослые самцы ведут оседлый образ жизни и защищают свои собственные ареалы, площадь которых варьирует от 10 до 40 гектаров. Всех самок, находящихся в их ареале, они рассматривают как своих и обороняют их от посягательств других самцов.

На февраль — май у спрингбоков приходится период гона. Примерная продолжительность беременности — 170 дней; роды выпадают на август — декабрь, причём рождается обычно один детёныш (реже два). Встаёт на ножки новорождённый спрингбок на второй или третий день; отнимают от вымени молодых спрингбоков спустя 5—6 месяцев после рождения. Половой зрелости самки достигают в возрасте 6—7 месяцев, а самцы — в возрасте 2 лет.

Взаимоотношения с другими организмами 

Основным врагом для спрингбоков является гепард (Acinonyx jubatus). На взрослых спрингбоков нападают также бурая гиена (Parahyaena brunnea), леопард (Panthera pardus), лев (P. leo), каракал (Caracal caracal), пятнистая гиена (Crocuta crocuta), гиеновидная собака (Lycaon pictus). Для детёнышей, кроме этого, опасность представляют чепрачный шакал (Lupulella mesomelas), степной кот (Felis lybica), медоед (Mellivora capensis) и орлы: боевой (Polemaetus bellicosus), кафрский (Aquila verreauxii) и каменный (A. rapax).

Спрингбоки подвержены ряду инфекционных и паразитарных болезней. У них отмечены случаи заболевания сибирской язвой и . Среди эндопаразитов известны разнообразные нематоды, относящиеся к семействам , Strongylidae,  и , а также цестоды из рода , личинки (цистицерки) которых вызывают у спрингбоков цистицеркоз. Среди эктопаразитов — вши из семейства , власоеды, кровососки, носоглоточные оводы, разнообразные иксодовые клещи.

Таксономия и эволюция 
Первым научное описание спрингбока дал немецкий зоолог Эберхард фон Циммерман в 1780 году, который отнёс его к роду Antilope. В 1845 году шведский зоолог Карл Якоб Сундеваль поместил спрингбока в отдельный род Antidorcas.

По данным молекулярно-филогенетического анализа, выполненного в 2013 году немецкими биологами, филогенетические связи между родами, входящими в состав трибы Antilopini, можно отобразить следующей кладограммой:

Таким образом, род Спрингбоки входит в подтрибу Antilopina, а сестринской группой для него является род Геренуки (по данным других исследований — род Сайгаки).

В состав вида A. marsupialis входят 3 подвида, которые в настоящее время некоторыми исследователями выделяются в отдельные виды:
 A. m. marsupialis (= Antidorcas marsupialis) — Южноафриканский спрингбок, номинативный подвид, ЮАР южнее реки Оранжевой, общая численность около 1 100 000 особей, из которых 1 000 000 обитает в Кару;
 A. m. hofmeyri (= Antidorcas hofmeyri) — Калахарский спрингбок, ЮАР севернее реки Оранжевой, Ботсвана, южная Намибия, численность составляет 150 000 животных в ЮАР, 100 000 — в Ботсване и 730 000 — в Намибии;
 A. m. angolensis (= Antidorcas angolensis) — Ангольский спрингбок, северная Намибия и южная Ангола. В Анголе обитает 10 000 особей, численность в Намибии неизвестна.

Наиболее ранние ископаемые остатки спрингбоков известны из плиоцена Африки (обнаружены также остатки, относящиеся к последующим эпохам), причём тогда ареал спрингбоков охватывал значительно более широкие районы континента, включая даже Северную Африку. Известны 3 ископаемых вида рода Antidorcas: первые два (A. australis и A. bondi) вымерли около 7 тыс. лет тому назад, а вид A. recki в ходе эволюции дал в плейстоцене начало современному виду A. marsupialis, наиболее ранние ископаемые остатки которого обнаружены на местонахождении  (провинция Фри-Стейт, ЮАР) и датируются временем 100 тыс. лет тому назад.

Спрингбок и человек 
Спрингбок был изображён на бывшем гербе ЮАР. Сборные ЮАР в различных видах спорта, в том числе в регби, часто носят прозвище «спрингбоки». Привязанность к этому животному, однако, ослабла, так как в сознании людей он ассоциируется с прежним государством и его системой апартеида. Авиакомпания South African Airways удалила его в 1997 году со своей эмблемы (хотя «спрингбок» остаётся и далее позывным авиакомпании по системе Международной организации гражданской авиации).

В прошлом спрингбок был весьма распространён в местах своего традиционного обитания. Ещё в XIX веке наблюдатели сталкивались с грандиозными мигрирующими скоплениями спрингбоков, которые насчитывали более 1 млн голов. Однако положение изменилось, поскольку на спрингбоков, несмотря на их популярность, долгое время велась интенсивная охота. Во-первых, ценилось их мясо, во-вторых, они считались вредителями, так как их стада растаптывали зерновые поля. Организованный массовый отстрел привёл в XIX веке к полному истреблению спрингбоков на территории ЮАР, и лишь в XX веке их вновь завезли туда из соседних государств. Общая популяция спрингбоков  по состоянию на 2013 год оценивалась в 2 000 000 — 2 500 000 особей. Вид находится в списке редких животных МСОП.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 
   — P. 1—7. — .

Ссылки 
 

Полорогие
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1780 году
Монотипические роды млекопитающих